Binhai – powiat w Chinach, w prowincji Jiangsu, w granicach administracyjnych miasta na prawach prefektury Yancheng
 Binhai – dzielnica miasta wydzielonego Tiencin w Chinach

 Binhai – gmina miejska w mieście na prawach powiatu Wenling, w prowincji Zhejiang w Chinach
 Binhai – gmina miejska w dzielnicy Fengnan, w mieście na prawach prefektury Tangshan, w prowincji Hebei w Chinach

 Binhai – gmina w powiecie Zhanhua, w mieście na prawach prefektury Binzhou, w prowincji Shandong w Chinach

 Binhai – osiedle w mieście na prawach powiatu Jiaonan, w prowincji Shandong w Chinach
 Binhai – osiedle w dzielnicy Siming, w mieście na prawach podprefektury Xiamen, w prowincji Fujian w Chinach
 Binhai – osiedle w dzielnicy Haojiang, w mieście na prawach prefektury Shantou, w prowincji Guangdong w Chinach
 Binhai – osiedle w dzielnicy Longgang, w mieście na prawach prefektury Huludao, w prowincji Liaoning w Chinach
 Binhai – osiedle w dzielnicy Longhua, w mieście na prawach prefektury Haikou, w prowincji Hajnan w Chinach